El distrito de Senlis es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Oise, de la región de Picardía (en francés Picardie). Cuenta con 10 cantones y 133 comunas.

Cantones 

Los cantones del distrito de Senlis son:
 Betz
 Chantilly
 Creil-Nogent-sur-Oise
 Creil-Sud
 Crépy-en-Valois
 Montataire
 Nanteuil-le-Haudouin
 Neuilly-en-Thelle
 Pont-Sainte-Maxence
 Senlis

Comunas

Véase también 
 Cantones de Oise
 Comunas de Oise

Enlaces externos 
 Senlis sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Senlis